Aula de Fortificação e Arquitetura Militar — em Lisboa, que a partir de 1707 passou a designar-se Academia Militar da Corte

Academia Militar das Agulhas Negras — no Rio de Janeiro, designada Academia Militar da Corte entre 1832 e 1840

Desambiguação